

Cinema
 Scream (série de filmes)
 Scream (1996) — filme de Wes Craven, com Neve Campbell
 Scream (2022) — filme com Neve Campbell, em produção
 Scream (série de televisão)

Música  
 Scream/Childhood — single de Michael Jackson
 Scream (álbum de Tony Martin)
 Scream (álbum do Tokio Hotel)
 Scream (álbum de Ozzy Osbourne)
 Scream! — canção da banda The Misfits
 Scream (canção de 2NE1)
 Scream (canção de Kelis)
 Scream (canção de Timbaland)
 Scream (canção de Usher)
 Scream (Álbum de Michael Jackson)

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música